Фридрих Вильгельм Карл Мюллер (в русскоязычной библиографии упоминается как Ф. В. К. Мюллер ; ; 21 января 1863, Нейдам — 18 апреля 1930, Берлин) — немецкий востоковед-лингвист.

Биография 
Большую часть жизни провел в Берлине, где учился в 1883—1889 годах и работал в Этнологическом музее в 1887—1928 годах.

В 1896 году стал помощником директора, а в 1907 году — директором Этнологического музея и членом Прусской АН.

В 1901 году по заданию названного Музея предпринял путешествие в Китай, Корею и Японию, однако успех первой немецкой экспедиции в Турфан (1902—1903), организованной тем же Музеем, перенацелил его внимание с этнологии на языки Китая, Нусантары, Тибета и Японии.

C 1928 года — член-корреспондент АН СССР.

Труды 
 Handschriften-Reste in Estrangelo-Schrift aus Turfan, Chinesisch-Turkistan. I Teil // SPAW, 1904, S. 348—352.
 Handschriften-Reste in Estrangelo-Schrift aus Turfan, Chinesisch-Turkistan. II Teil // Anhang zu APAW, 1904.
 Über die kultur- und sprachgeschichtliche Bedeutung eines Teils der Turfan-Handschriften // Zeitschrift für Ethnologie 37, 1905, S. 414—415.
 Eine Hermas-Stelle in manichäischer Version // SPAW, 1905, S. 1077—1083.
 Beitrag zur genaueren Bestimmung der unbekannten Sprachen Mittelasiens // SPAW, 1907, S. 958—960.
 Antrittsrede bei Aufnahme in die Königlich Preußische Akademie der Wissenschaften // SPAW, 1907.
 Die persischen Kalenderausdrücke im chinesischen Tripitaka // SPAW, 1907, S. 458—465.
 Neutestamentliche Bruchstücke in Soghdischer Sprache // SPAW, 1907, S. 260—270.
 Uigurica I. 1. Die Anbetung der Magier, ein christliches Bruchstück. 2. Die Reste des buddhistischen Goldglanz-Sūtra. Ein vorläufiger Bericht // APAW, 1908.
 Ein iranisches Sprachdenkmal aus der nördlichen Mongolei // SPAW XXVII, 1909, S. 726—730.
 Uigurica II // APAW 1911.
 Der Hofstaat eines Uiguren-Königs // Festschrift V. Thomsen zur Vollendung des 70. Lebensjahres, Leipzig, 1912, S. 207—213.
 Soghdische Texte. I // APAW, 1912; Berlin, 1913.
 Ein Doppelblatt aus einem manichäischen Hymnenbuch (Maḥrnâmag) // APAW 1912; Berlin, 1913.
 Zwei Pfahlinschriften aus den Turfanfunden. 1. Die uigurische Inschrift auf dem Pfahle I B 4672. 2. Die chinesische Pfahlinschrift // APAW 1915, Nr.3, 1915.
 Ein syrisch-neupersisches Psalmenbruchstück aus Chinesisch-Turkistan // Festschrift E. Sachau, ed. G. Weil. Berlin, 1915, S. 215—222.
 F. W. K. Müller und E. Sieg. Maitrisimit und Tocharisch // SPAW, 1916, S. 395—417.
 Toxri und Kuišan (Küšän) // SPAW, 1918, S. 566—586.
 Uigurische Glossen // Festschrift für F. Hirth (Ostasiatische Zeitschrift 8 (1919—1920), Berlin 1920, S. 310—324.
 Uigurica III. Uigurische Avadāna-Bruchstücke (I—VIII) // APAW, 1922.
 Reste einer soghdischen Übersetzung des Padmacintāmaṇi-dhāraṇī-sūtra // SPAW,1926, S. 2-8.
 Eine soghdische Inschrift in Ladakh // SPAW, 1925; Berlin 1926, S. 371—372.
 Ein uigurisch-lamaistisches Zauberritual aus den Turfanfunden // SPAW, 1928, S. 381—386.
 F. W. K. Müller und A. von Gabain. Uigurica IV // SPAW, 1931, S. 675—727.
 F. W. K. Müller und W. Lentz. Soghdische Texte. II. Aus dem Nachlaß herausgegeben von Wolfgang Lentz // SPAW 1934, S. 504—607.

Примечания

Литература 
 D. Durkin-Meisterernst. F. W. K. Müller’s work on Iranian Languages. // D. Durkin-Meisterernst, S. Raschmann, J. Wilkens, M. Yaldiz, P. Zieme (publishers). Turfan Revisited. Berlin, 2004.
 Horst Klengel und Werner Sundermann (publishers). Ägypten Vorderasien Turfan, Schriften zur Geschichte und Kultur des Alten Orients 23. Berlin, 1991.
 W. Krause. Tocharisch // Handbuch der Orientalistik. Abt.1, Band IV Iranistik, 3. Abschnitt, Leiden und Cologne, 1971.
 H. Lüders. Gedächtnisrede auf Friedrich Wilhelm Karl Müller // SPAW 1931, Sonderabdruck.
 T. Moriyasu. Uighur Buddhist stake inscriptions from Turfan // L. Bazin und P. Zieme (eds.). De Dunhuang à Istanbul. Hommage à J. R. Hamilton, Silk Road Studies 5. Turnhout, 2001, S. 149—223.
 S.-C. Raschmann. Aus den Vorarbeiten F. W. K. Müllers zum Altun Yaruk Sudur // J. P. Laut und M. Ölmez (publishers). Bahşï Ögdisi. Festschrift für K. Röhrborn. Freiburg und Istanbul, 1998, S. 295—304.
 E. Sachau. Literatur-Bruchstücke aus Chinesisch-Turkestan // SPAW, 1905, S. 964—978.
 C. Salemann. Manichäische Studien I. Die mittelpersischen Texte in revidierter transcription, mit glossar und grammatischen bemerkungen // Mém. de l’Acad. imp. des Sc. de St. Petersburg. VIII, ser. Cl. hist.-phil. VIII, No. 10, 1908.
 N. Sims-Williams. Die christlich-sogdischen Handschriften von Bulayïq // Klengel und W. Sundermann (publishers). Ägypten Vorderasien Turfan, S. 119—125.
 W. Sundermann. Nachlese zu F. W. K. Müllers «Soghdischen Texten» // AoF 1, 1974, pp. 217-55; 3, 1975, S. 55-90; 8, 1981, S. 169—225.
 F. M. Trautz. Professor Dr. F. W. K. Müllers Veröffentlichungen von 1889—1924. Zeitlich geordnet // Asia Major 2, 1925, S. xi-xvi.
 Fr. Weller, B. Schindler. F. W. K. Müller // Asia Major 2, 1925, S. vii-x.
 P. Zieme. Gedanken zur Bearbeitung der alttürkischen buddhistischen Texte // H. Klengel und W. Sundermann (publishers). Ägypten Vorderasien Turfan, S. 134—140.

Лингвисты Германии
Востоковеды Германии
Члены Прусской академии наук
Члены Гёттингенской академии наук